Head Above Water si può riferire a:
 Acque profonde, intitolato Head Above Water in lingua originale, un film di Jim Wilson del 1996
 Head Above Water, un album di Avril Lavigne del 2019
 Head Above Water, un singolo di Avril Lavigne del 2018 contenuto nell'album omonimo